

Красний Партизан — селище, Оренбурзький міський округ, Оренбурзька область
 Красний Партизан — село, Чаришський район, Алтайський край

Красний Партизан — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район

 Красний Партизан — колишня назва селища Бетманове (Донецька область, Ясинуватський район)

Див. також 
 Червоні Партизани